Moltow ist der Name folgender Orte:

 Moltow, Ortsteil der Gemeinde Hohen Viecheln im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Mołtowo (deutsch Moltow), Dorf in der Stadt- und Landgemeinde Gościno (Groß Jestin) im Powiat Kołobrzeski (Kreis Kolberg) der Woiwodschaft Westpommern, Polen